Die Finnische Eishockey-Ruhmeshalle () ist die nationale Eishockey-Ruhmeshalle Finnlands. In dieser werden Spieler, Trainer und Funktionäre geehrt, die sich um den Eishockeysport in Finnland verdient gemacht haben. Die Ruhmeshalle wurde 1985 gegründet und befindet sich im Finnischen Eishockeymuseum (Suomen Jääkiekkomuseo) in Tampere.

Mitglieder der Ruhmeshalle

Weblinks 
 Offizielle Webseite der Finnischen Hockey Hall of Fame (finnisch)

 

 
Eishockey-Ruhmeshalle
Sport (Tampere)